est le nom breton de la Celtie, l'ensemble des pays celtes. Il désigne aussi :

 Keltia, une revue d'art créée en 1931 par le mouvement Seiz Breur, en remplacement de Kornog, et qui n'a connu qu'un seul numéro.
 Keltia Musique est un label de musique